Domestik (frz. domestique von lat. domesticus: „zum Haus gehörig“) steht für:
 eine veraltete Bezeichnung für einen Dienstboten, die meist abwertend gebraucht wird, siehe Diener oder Hauspersonal
 einen Helfer in einer Radsportmannschaft, siehe Domestik (Radsport)

Siehe auch